travanjska revolucija 1941., revolucija u Hrvatskoj 1941.
travanjska revolucija 1960., revolucija u Južnoj Koreji 1960.
travanjska revolucija 1978., revolucija u Afganistanu 1978., saurska revolucija
prosvjedi u Nepalu 2006., (Jana Andolan II)